FK Dubnica nad Váhom (celým názvem: Futbalový klub Dubnica nad Váhom) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Dubnica nad Váhom v Trenčínském kraji. Založen byl v roce 1926 pod názvem ŠK Dubnica nad Váhom. Od sezóny 2018/19 působí ve druhé fotbalové lize. Klubové barvy jsou bílá a modrá.

Hřištěm klubu je stadion s názvem Štadión Dubnica nad Váhom s kapacitou 5 450 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1926 – ŠK Dubnica nad Váhom (Športový klub Dubnica nad Váhom)
 1948 – ŠK Sokol Škoda Dubnica nad Váhom (Športový klub Sokol Škoda Dubnica nad Váhom)
 1952 – ŠK Sokol Vorošilov (Športový klub Sokol Vorošilov)
 1953 – DŠO Spartak Dubnica nad Váhom (Dobrovoľná športová organizácia Spartak Dubnica nad Váhom)
 1962 – TJ Spartak Dubnica nad Váhom (Telovýchovná jednota Spartak Dubnica nad Váhom)
 1965 – TJ Spartak SMZ Dubnica nad Váhom (Telovýchovná jednota Strojárske a metalurgické závody Dubnica nad Váhom)
 1978 – TJ Spartak ZŤS Dubnica nad Váhom (Telovýchovná jednota Spartak Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom)
 1993 – FK ZŤS Kerametal Dubnica nad Váhom (Futbalový klub Závody ťažkého strojárstva Kerametal Dubnica nad Váhom)
 1999 – FK ZŤS Dubnica nad Váhom (Futbalový klub Závody ťažkého strojárstva Dubnica nad Váhom)
 2008 – MFK Dubnica nad Váhom (Mestský futbalový klub Dubnica nad Váhom)
 2017 – FK Dubnica nad Váhom (Futbalový klub Dubnica nad Váhom)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1962–1965: Krajský přebor – sk. Střed
 1965–1975: Divize E
 1975–1987: 1. SNFL
 1987–1993: 2. SNFL – sk. Západ
 1993–1996: 2. liga
 1996–1997: 1. liga
 1997–1998: 2. liga
 1998–2000: 1. liga
 2000–2001: 2. liga
 2001–2011: 1. liga
 2011–2014: 2. liga
 2014–2015: 2. liga – sk. Západ
 2015–2018: 3. liga – sk. Západ
 2018–: 2. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Účast v evropských pohárech

FK ZŤS Dubnica nad Váhom „B“ 

FK ZŤS Dubnica nad Váhom „B“ byl rezervní tým Dubnice nad Váhom. Největšího úspěchu dosáhl v sezóně 1999/00, kdy se ve 3. lize (3. nejvyšší soutěž) umístil na 17. místě.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1999–2000: 3. liga – sk. Západ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

  
 Profil klubu, futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1926
Sport v Dubnici nad Váhom
Sportovní kluby v Trenčínském kraji